Колосовский сельский округ

Калининградская область 

 Колосовский сельский округ Зеленоградского района (до 2008 года)

Кировская область 

 Колосовский сельский округ Шабалинского района (упразднён)

Омская область 

 Колосовский сельский округ Колосовского района